

Localidades

Menlo (Kansas)
Menlo (Geórgia)
Menlo (Iowa)
Ou ainda:
Menlo Park
West Menlo Park

Desambiguações de topônimos